Norra Flatskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Norra Flatskäret (vid Norrnäs, Närpes), Österbotten, 
 Norra Flatskäret (vid Storskatan, Närpes), Österbotten,

Se även
Södra Flatskäret
Flatskär

Robotskapade Finlandförgreningar